Rivière Lachance peut se référer à:

Hydronymes
Rivière Lachance (rivière Gosselin), un affluent de la rivière Nicolet, Victoriaville, MRC de Arthabaska, Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Lachance (Mékinac), un cours d'eau du territoire non organisé de la Rivière-de-la-Savane, dans la MRC Mékinac, en Mauricie, Québec, Canada.